Праисторическа Индия или Доисторическа Индия е условно означение на историята в дописмения период на региона обхващащ територията на Южна Азия (Пакистан, Индия, Непал, Бангладеш, Шри Ланка, Миянма). Като цяло, този период завършва не по-късно от 3000 г. пр.н.е. с появата на първата писменост в региона.

Периодизация 
 Каменна ера в Южна Азия
 Мергарх
 Бронзова ера:
 Индска цивилизация
 Желязна епоха:
 Ведическа цивилизация
 Махаджанапади

История на Индия